Манггараи:

 Манггараи — народ в Индонезии;
 Манггараи (язык) — язык одноимённого народа.